Jim Hall (gitarzysta) – amerykański gitarzysta jazzowy.
 Jim Hall (kierowca) – amerykański kierowca wyścigowy.